Geloso ou Géloso peut faire référence à:

Patronymie
 Albert Géloso (1863-1916), un violoniste français d'origine italienne
 Carlo Geloso (1879-1957), un général italien.
 César Géloso (1867-1960), un pianiste et compositeur français d'origine italienne
 Giovanni Geloso (1901-1969), un entrepreneur italien.

Economie
  Geloso, entreprise italienne produisant des radios, des téléviseurs, des amplificateurs acoustiques et des récepteurs amateurs.